Anadarche ist der Name von:
 Anadarche Creek, ein Fluss im US-Bundesstaat Oklahoma
 East Anadarche Arm, eine Bucht im US-Bundesstaat Oklahoma
 East Anadarche Creek, ein Fluss im US-Bundesstaat Oklahoma
 West Anadarche Arm, eine Bucht im US-Bundesstaat Oklahoma
 West Anadarche Creek, ein Fluss im US-Bundesstaat Oklahoma